Genola může být:

 Genola (Itálie) – obec v Itálii
 Genola (Minnesota) – město v Minnesotě
 Genola (Utah) – město v Utahu